Faust er titlen på et værk af Johann Wolfgang von Goethe opdelt i Faust I og Faust II; en fortælling om en person, der hidkalder djævelen.

Faust kan endvidere henvise til flere emner, herunder:

Film 
 Faust (film fra 1926) - en film instrueret af Friedrich Wilhelm Murnau
 Faust (film fra 1960) - en film instrueret af Peter Gorski
 Faust (film fra 1994) - en film instrueret af Jan Švankmajer
 Faust: Love of the Damned - en film instrueret af Brian Yuzna (2001)
 Faust (film fra 2011), - en film instrueret af Alexander Sokurov

Opera og ballet 
 Faust (opera) – en opera af Charles Gounod baseret på Goethes Faust
 Faust (Spohr) - en opera af Louis Spohr (1816), baseret på Goethes Faust
 Faust (ballet) – en ballet baseret på Goethes Faust

Musikgrupper m.v. 
 Faust (Fyns Amts Ungdoms-Symfoniorkester) – Et ungdomssymfoniorkester bosat på fyn.
 Faust (musiker) – Bård G. "Faust" Eithun, en norsk musiker der spillede for bandet Emperor.
 Faust (band) - et tysk rockband

Litteratur 
 Faust (roman fra 1980), en roman af Robert Nye
 Faust (roman fra 1989), en roman af Erwin Neutzsky-Wulff